Антон Вальтер:
 Вальтер, Антон (1883—1950) — австрийский виолончелист.
 Вальтер, Антон (1752—1826) — австрийский мастер по изготовлению роялей.
 Вальтер, Антон Карлович (1905—1965) — советский физик-ядерщик, теоретик.